Диффузиони́зм (от  — разливание, просачивание), культу́рный диффузиони́зм (), транскульту́рный диффузиони́зм () — направление в социальной антропологии, культурной антропологии, культурной географии и этнографии (этнологии), культурологии, археологии, социологии, полагающее основой общественного развития процессы заимствования и распространения культуры из одних центров в другие.

Направление сложилось как реакция на эволюционизм. В отличие от последнего, в поле зрения диффузионистов попадали в первую очередь такие средства распространения культуры, как завоевание, торговля, колонизация, и лишь во вторую очередь — внутрисистемные факторы развития. Главный акцент диффузионизм сделал на изучение ранней истории человечества.

Наибольшее распространение идеи диффузионистов получили в таких странах, как Австрия и Германия.

Основные положения классического диффузионизма 
 Главным фактором развития культуры народа является восприятие этим народом культурных достижений других народов, то есть через смешение, перенос и заимствование элементов культур.
 Диффузионизм отрицает существование стадий развития культур и наличие смысла в изучении эволюции отдельных элементов культур.
 Каждый элемент культуры имеет географическую привязку и возникает лишь однажды в одном регионе (культурный круг, культурная провинция) и из него отдельно или вместе с другими элементами культурного круга (провинции) распространяется по всей Земле.
 Культура (или отдельные элементы культуры) распространяется либо вместе с людьми либо посредством контактов и взаимодействия разных народов.
 Именно распространение культур и их элементов должна изучать этнография (этнология).

История диффузионизма

Антропогеографическая школа. Зарождение диффузионизма 
Первым учёным, написавшим свои работы в духе диффузионизма, был немецкий учёный, географ и этнолог Фридрих Ратцель, создатель антропогеографической школы. По мнению Ратцеля, ведущую роль в формировании той или иной культуры играет географическая среда, к которой приспосабливаются, адаптируются человеческие общества. Основополагающий фактор истории культуры человека Ратцель видел в передвижениях народов.

Культурная морфология Л. Фробениуса 

Сторонником диффузионистской теории был специалист по африканским культурам Лео Фробениус. В его построениях на первое место выходила сама культура, а человек, как её носитель, отходил на второй план. В его варианте культурные круги назывались культурными провинциями, которые характеризовались главным образом совокупностью материальных предметов, аналогичных теории Гребнера. Стоит отметить почти мистическую составляющую понятия «культура» у Фробениуса. Он сравнивал культуру с органическим существом, которое рождается, нуждается в пище (человеческом хозяйстве), имеет «душу»; при этом культуру можно «пересадить» в другую почву (другие природные условия), где её развитие пойдёт иным путём и прочее. Человек же у Фробениуса является лишь её «носильщиком», продуктом (объектом) культуры, но не её творцом.
Фробениус также является автором концепции о двух типах культур — хтоническо-хамитическо-матриархальной и теллурическо-эфиопско-патриархальной, позже он заменяет их на культуру Востока и культуру Запада. Первой присуще «пещерное» чувство, неподвижность, идея фатальной (непреодолимой) судьбы, а «Западу» — «чувство далёкого», динамичность, идея личности и свободы.

Исследовательский институт морфологии культуры, основанный Фробениусом, существует и по сей день.

Кёльнская школа Ф. Гребнера 
В рамках диффузионистской теории развивалось одно из направлений теории культурных кругов (), представленное кёльнской школой Фрица Гребнера. В своих работах, посвящённых культуре Австралии и Океании, он отстаивал идею неизменности форм предметов и их географического распространения. Гребнер также был убеждён, что каждый элемент культуры изобретали только один раз и в одном месте, а оттуда этот элемент распространялся по другим регионам Земли. Опираясь на музейные коллекции, Гребнер выделил восемь культурных кругов, каждый из которых отличался своим собственным конгломератом предметов материальной культуры, обрядов, верований.

Венская школа 
С теорией культурных кругов была связана и Венская культурно-историческая школа в этнологии. Её развитие было связано с именем католического священника Вильгельма Шмидта, и носило теологическую направленность.

Английский диффузионизм 
В первых своих работах Уильям Риверс придерживался эволюционной школы, но после продолжения исследований перешёл на позиции, сочетающие эволюционную и диффузионистскую точки зрения. Он считал, что развитие культуры возможно в духе эволюционизма, но происходить оно может лишь в случае контактов, слияния и смешения культур. Таким образом Риверс придавал большое значение взаимодействию народов.

Гипердиффузионизм (панегиптизм, гелиолетическая школа) 

Завершённую форму диффузионизм в Англии приобрёл в трудах Графтона Эллиота Смита, известное как «панегиптизм». Учёный, исследуя культуру Древнего Египта, обратил внимание на сходство ряда черт древнеегипетской культуры (например, техника мумифицирования) с культурой других народов, в том числе расположенных в других частях света. Смит пришёл к выводу о том, что совокупность явлений культуры, зародившаяся в Древнем Египте, около IX—VIII вв. до н. э. начала распространяться по всему миру, прежде всего в восточном направлении: через Аравию и Персидский залив, Индию и Цейлон — в Индонезию, затем далее на восток — в Океанию. Из Океании и через северную часть Тихого океана элементы первичной культуры попали в Америку.

Тур Хейердал 
Второе дыхание диффузионизму дал норвежский исследователь Тур Хейердал, который выдвинул тезис о возможности трансокеанских путешествий американских народов в Тихом океане. Ему же принадлежит идея о том, что в древние времена мореплаватели могли пересекать океаны (в том числе и Атлантический).

Критика диффузионизма 

 Сторонники неоэволюционизма и марксизма видят главным недостатком диффузионизма отрицание каких-либо эволюционных закономерностей в развитии общества и культуры.
 Отрыв или даже, как в теории Фробениуса, полное отрицание зависимости культуры от человека и народа.
 Учёными многих направлений впоследствии был признан натянутый характер существования культурных кругов. В некоторых случаях, например в теории культурных кругов Гребнера, существование культурных кругов считается домыслом.
 Считается ложной попытка диффузионизма связывать одинаковые явления культуры, которые пространственно могут находиться даже в разных частях света, общностью географического происхождения.

См. также

Примечания

Литература 

 
 Воронкова Л. П. Диффузионизм // Культурология. XX век : Энциклопедия. Т. 1: А-Л / Гл. ред., сост. С. Я. Левит. — СПб. : Университетская книга, 1998. — 446 с. ISBN 5-7914-0028-4
 
 Семёнов Ю. И. Диффузия культурная // Культурология. XX век : Энциклопедия. Т. 1: А-Л / Гл. ред., сост. С. Я. Левит. — СПб. : Университетская книга, 1998. — 446 с. ISBN 5-7914-0028-4
 
 Токарев С. А. Венская школа этнографии // Вестник истории мировой культуры. 1958. № 3.
  

Этнография
Этнология
Культурология